Амасо́нас () — название, производное от названия реки Амазонка:

 Амасонас — департамент в Колумбии
 Амасонас — один из штатов Венесуэлы
 Амасонас — один из регионов Перу

См. также 
 Амазонас — штат Бразилии
 Амазония
 Амазонка (значения)